Принц Ганс Георг Генріх Людвіг Фрідріх Герман Фердинанд фон Шенайх-Каролат (; 3 листопада 1907, Берлін, Німецька імперія — 9 серпня 1943, Манц, РРФСР) — німецький військовослужбовець. Загинув у бою під час Німецько-радянської війни.

Сім'я 
Старший син принца Йоганна Георга фон Шенайх-Каролат (1873—1920) і його дружини Герміни, уродженої принцеси Ройсс цу Грайц. 5 листопада 1922 року Герміна вдруге вийшла заміж за колишнього німецького імператора Вільгельма II.

20 червня 1939 року одружився з баронесою Сибілою фон Цедліц унд Ляйпе (4 липня 1910 — 9 жовтня 2006). В пари народились двоє дітей — Марина (8 травня 1940) і Ганс-Дітріх (4 січня 1943).

Посилання 

 Дані про родовід.

Примітки 

Г
Учасники Другої світової війни з Німеччини
Загинули в боях Німецько-радянської війни